Super 10 hat folgende Bedeutungen:

 die oberste italienische Liga der Sportart Rugby Union, früher Super 10 genannt, heute Campionato di Eccellenza
 ein Vorläufer der heutigen internationalen Rugby-Meisterschaft Super 14
 Chengdu Super-10 – eine geplante Weiterentwicklung des chinesischen Kampfjets Chengdu J-10